

Села:
 Червона Діброва — Сумська область, Сумський район
 Червона Діброва — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Червона Діброва — Чернівецька область, Чернівецький район
Селище:
 Червона Діброва — колишня назва селища Діброва Луганська область, Сєвєродонецький район
Залізниця:
 Червона Діброва — зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці